A 2006. évi téli olimpiai játékokon a műkorcsolya jégtánc versenyszámát február 17-e és február 20-a között rendezték. Az aranyérmet az orosz Tatyjana Navka–Roman Kosztomarov-páros nyerte meg. A Magyarországot képviselő Hoffmann Nóra–Elek Attila-kettős a 17. helyen végzett.

Eredmények 
A végső sorrendet a kötelező tánc, az eredeti tánc és a kűrben kapott pontszámok összege határozta meg.

Kötelező tánc

Eredeti (original) tánc

Kűr

Összesítés

Források 

Műkorcsolya a 2006. évi téli olimpiai játékokon